PDCD7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 485 амінокислот, а молекулярна маса — 54 700.

Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки